En finance publique, désigne le taux de prélèvements obligatoires
 Dans le domaine médical, abréviation de thyroperoxydase, une enzyme
 Dans le domaine médical, abréviation de test de provocation orale aux aliments
 Abréviation de thrombopoïétine
 Abréviation de Territoires palestiniens occupés
 T :Time .P : Place . O : occasion
 En football, l'acronyme TPO désigne la , c'est-à-dire la tierce propriété de joueurs.

Notes et références